een gemeente in Tsjechië:
 Závada (okres Opava)
 een gemeente in Slowakije:
Závada (okres Humenné)
Závada (okres Topoľčany)
Závada (okres Veľký Krtíš)